Sirsa może dotyczyć:
 Sirsa – miasto w północnych Indiach w stanie Hariana
 Sirsa – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh